David McDowell Brown – amerykański astronauta
 David Brown – amerykański gitarzysta basowy
 David Brown – amerykański producent filmowy
 David Darnell Brown – amerykański raper
 David Brown – kanadyjski skoczek narciarski
 David Brown – amerykański koszykarz

 David Brown – amerykański wioślarz